Тенёта:

 Тенёта — охотничья сеть для ловли некрупных животных;
 Тенёта — паучья паутина, а также паутинка, на которой разлетаются молодые паучки;
 Тенёта — упорядоченное в виде нитей скопление пыли в плохо проветриваемых частях помещений, например в углах потолков;
 Тенёта — старейший литературный конкурс в Рунете.

См. также 
 Тенета